Il doppio del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Francisco Montana e Bryan Shelton che hanno battuto in finale Luke Jensen e Murphy Jensen 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (finale)
 Mikael Bauer /  David Rikl (primo turno)

 Horacio de la Peña /  Jorge Lozano (primo turno)
 Francisco Montana /  Bryan Shelton (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 1994
ATP Tour 1994